163 puede referirse a:

 Al año 163 a. C.
 Año 163 d. C.
 Al número natural 163.
 Messerschmitt Me 163, fue un avión propulsado por cohete durante la Segunda Guerra Mundial.
 Messerschmitt Bf 163, un avión construido por la Messerschmitt antes de la Segunda Guerra Mundial.
 Cosmos 163, un satélite artificial soviético.
 BR-163, es una de las carreteras más extensas del Brasil.
 (163) Erigona, un asteroide.
 La calle 163.
 Vuelo 163 de Saudia.
 Línea 163 (Buenos Aires).
 Línea de la Costa (Rosario).
 Línea 163 (Montevideo).